A JK Maag Tartu, teljes nevén Jalgpalliklubi Maag Tartu egy megszűnt észt labdarúgócsapat. A klubot 1990-ben alapították, és 2006-ban szűnt meg, miután beolvadt a Tammeka Tartu együttesébe, létrehozva ezzel egy rövid életű klubot, a JK Maag Tammeka Tartut.

Az egyes szezonok 

* Jk Maag Tartu néven
** Egyesült a JK Tammeka Tartu csapatával, létrehozva a JK Maag Tammeka Tartu csapatát.

Észt labdarúgócsapatok
Megszűnt észt labdarúgócsapatok
1990-ben alapított labdarúgócsapatok